El blavet (Plebejus argus) és una espècie de papallona de la família Lycaenidae. Presenta taques de color blau metàl·lic en la part inferior de les ales posteriors, la qual cosa li va valer el seu nom vulgar en anglès: Silver-studded Blue. En el Regne Unit, habita principalment en Norfolk, Suffolk, Devon, Cornualla (Gran Bretanya) i Gal·les. La seva àrea de distribució al món s'estén al llarg d'Europa i Àsia, arribant fins i tot al Japó.

Referències

Enllaços externs 

 Asturnatura 
 Waste Magazine 
 Granada Natural 
 European Butterflies 

Poliommatinis